Franz Adickes ist der Name folgender Personen:
* Franz Adickes (Politiker) (1846–1915), deutscher Kommunalpolitiker
 Franz Adickes (Chemiker) (1897–1973), deutscher Chemiker